Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ), организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд России, по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, организацию деятельности службы крови, по федеральному государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, а также по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях России, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, по перечню, утверждаемому Правительством России, в том числе функции по медико-санитарному обеспечению работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий (включая предоставление услуг в области курортного дела, организацию проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, трансплантацию органов и тканей человека) и организации медико-социальной экспертизы работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий.

История 
Является правопреемником 3-го Главного управления при Минздраве СССР.

Постановлением Правительства РСФСР от 26 декабря 1991 года № 76 «О Главном управлении медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР» бывшее Третье Главное управление при Минздраве СССР было передано Министерству здравоохранения РСФСР и стало именоваться Главное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР.

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 1992 года № 1148 «О структуре центральных органов федеральной исполнительной власти» Главное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации было реорганизовано в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации («ФУМБЭП», «Медбиоэкстрем»).

Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2004 года № 1304 «О Федеральном медико-биологическом агентстве» Федеральное управление «Медбиоэкстрем» было упразднено и на его базе было создано Федеральное медико-биологическое агентство.

Руководитель агентства 
 Скворцова Вероника Игоревна (с 22 января 2020)
 Уйба Владимир Викторович (6 ноября 2004 — 22 января 2020)

Структура центрального аппарата ФМБА России 
 Управление организации спортивной медицины
 Специальное управление
 Управление делами, кадрового и правового обеспечения
 Управление организации научных исследований
 Планово-финансовое управление
 Управление материально-технического обеспечения и капитального строительства
 Управление надзора и контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
 Управление здравоохранения и промышленной медицины
 Управление организации службы крови

Состав 
В систему ФМБА России входит более 200 подведомственных организаций.
 ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России
 ФГБУЗ Центр крови ФМБА России 
 Медико-профилактическая служба «АВТОВАЗ» и Санаторий-профилакторий «Прилесье» в городе Тольятти
 Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы Федерального медико-биологического агентства»
 Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
 ФГБУ «Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова Федерального медико-биологического агентства»
 ФГБУН «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России» (Санкт-Петербург)
 ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА России (Санкт-Петербург)
 ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии ФМБА России» (Волгоград)
 ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России» (Санкт-Петербург)
 ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России (Санкт-Петербург)
 ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» (Москва)
 ФГБУ «Государственный научный центр — Институт иммунологии ФМБА России» (Москва)
 ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России» (Москва)
 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России» (Москва)
 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России» (Москва)
 ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови ФМБА России» (Киров)
 ФГБУЗ «Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России»  (Волгоград)
 ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России http://www.cpbfmba.ru/
 ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 40 ФМБА России»  (Волгоград)
 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России» (Димитровград)
 ФГУП Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины ФМБА России (Санкт-Петербург)
 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России» (Москва) https://fnkc-fmba.ru/

В состав ФМБА России входит Центральная медико-санитарная часть № 1, осуществляющая медицинскую помощь работникам космодрома Байконур и жителям одноимённого города в Казахстане.

Общественный совет 
Приказом ФМБА России от 10.09.2007 N 252 создан Общественный совет при Федеральном медико-биологическом агентстве по решению вопросов оказания медико-санитарной помощи работникам предприятий с особо опасными условиями труда и жителям отдельных территорий, проведения социально-гигиенического мониторинга, издания индивидуальных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий. Тем же приказом утверждено Положение о данном Совете и его состав.

Официальная символика Агентства 

Эмблема, флаг и вымпел ФМБА России утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2007 года.

В 2015 году Приказом ФМБА от 25.12.2014 для федеральных государственных гражданских служащих ФМБА России, введена форменная одежда с погонами и знаками отличия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФМБА
 Указ Президента Российской Федерации от 11.10.2004 г. № 1304 «О Федеральном медико-биологическом агентстве»
 Официальный сайт журнала ФМБА «Медицина экстремальных ситуаций» (1999) ISSN 2306-6326
 Официальный сайт ФНКЦ ФМБА России

Федеральные агентства Российской Федерации
Организации здравоохранения
Появились в 2004 году в России